Ramesh ist der Familienname folgender Personen:

 Jairam Ramesh (* 1954), indischer Politiker
 Rajesh Ramesh (Leichtathlet) (* 1999), indischer Sprinter 
 Ramamoorthy Ramesh (* 1960), Physiker
 Vadde Ramesh († 2013), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor